João Gomes Júnior, Braziliaans zwemmer
 João Gomes (schermer), Portugees schermer